

Famiglie 
 Nardis, o de' Nardis – famiglia nobiliare dell'Aquila

Geografia 
 Ago di Nardis – montagna delle Alpi Retiche meridionali, nel gruppo della Presanella
 Cascate Nardis – cascate del Trentino situate nella Val Genova nel Parco naturale provinciale dell'Adamello-Brenta

Persone 
 Baldassarre de' Nardis (1575-1630) – religioso italiano
 Marcello Nardis (1979) – tenore e pianista italiano

Altro 
 Palazzo de' Nardis – palazzo storico dell'Aquila
 Oratorio di Sant'Antonio dei Cavalieri de' Nardis – edificio religioso dell'Aquila

Pagine correlate
 De Nardis
 Nardi